En Chile han existido varios partidos políticos que han usado el nombre de Partido Liberal:

 Partido Liberal, existente entre 1849 y 1966, y fusionado posteriormente en el Partido Nacional.
 Partido Liberal, existente entre 1983 y 1987, y fusionado posteriormente en la Unión Liberal-Republicana.
 Partido Liberal, existente entre 1988 y 1994, que en 1990 se fusionó con el Partido del Sur.
 Partido Liberal, existente entre 1998 y 2002, conformado a partir del antiguo Partido Alianza de Centro.
 Partido Liberal de Chile, conocido antes de 2013 como ChilePrimero.